Marvel Age é uma expressão ligada à Marvel Comics, que tem dois significados.
 Marvel Age - revista informativa publicada pela Marvel Comics.
 Marvel Age - Linha editorial criada pela Marvel Comics em 2003.

Desambiguações de artes